L'Open de Hong Kong 2015 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du 17 au  à Kowloon. Il s'agit du douzième et dernier tournoi Super Series de l'année sur le calendrier de la Fédération internationale de badminton.

Palmarès

Simple Hommes

Têtes de série 

 Chen Long
 Jan Ø. Jørgensen
 Lin Dan
 Kento Momota

 
 Chou Tien-chen
 Srikanth Kidambi
 Viktor Axelsen
 Tommy Sugiarto

Haut de tableau

Bas de Tableau

Tableau Final

Simple Dames

Têtes de série 

 Carolina Marín
 Saina Nehwal
 Sung Ji-hyun
 Tai Tzu-ying

 
 Li Xuerui
 Wang Shixian
 Ratchanok Intanon
 Wang Yihan

Haut de tableau

Bas de Tableau

Tableau Final

Double Hommes

Têtes de série 

 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
 Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Fu Haifeng / Zhang Nan

 
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Chai Biao / Hong Wei
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin

Haut de tableau

Bas de Tableau

Tableau Final

Double Dames

Têtes de série 

 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
 Luo Ying / Luo Yu
 Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
 Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii

 
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Chang Ye-na / Lee So-hee
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan

Haut de tableau

Bas de Tableau

Tableau Final

Double Mixte

Têtes de série 

 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
 Liu Cheng / Bao Yixin
 Xu Chen / Ma Jin

 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Praveen Jordan / Debby Susanto

Haut de tableau

Bas de Tableau

Tableau Final

Lien externe

Références 

BWF Super Series
Événement sportif international à Hong Kong
Sport en Chine en 2015
2015 à Hong Kong
Sport en novembre 2015
Hong Kong, Open de